Кампо Чико има више значења:

 Кампо Чико (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кампо Чико (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кампо Чико (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику